Płyta solowa Kuby Sienkiewicza, nagrana w 2004 roku. Muzycznie - eksperymentalna, opiera się na „zabawie” dźwiękami, połączeniach melodii, ułożonych na gitarze akustycznej, z samplami i próbkami dźwięku. W warstwie tekstowej autor zaskakuje refleksyjnością (W każdym futerale, Mogłem), kpi z muzycznych aspiracji (Marzenie melomana) lub tworzy gry słów (Smak potęgi, Jeden pies). Dwukrotnie tworzy rozbudowane metafory - za pomocą astronomii w Polifikcji lub przyrody w Gwiezdnym pyle. W piosence O co chodzi tworzy pastisz popowo - dyskotekowych kompozycji. Płyta jest udostępniona za darmo w internecie.

Lista utworów 
 „Mogłem” (K. Sienkiewicz)
 „Polifikcja” (K. Sienkiewicz)
 „Jeden pies” (K. Sienkiewicz)
 „Głęboka terapia” (K. Sienkiewicz)
 „Smak potęgi” (K. Sienkiewicz)
 „W każdym futerale” (K. Sienkiewicz)
 „O co chodzi”(K. Sienkiewicz)
 „Marzenie melomana” (K. Sienkiewicz)
 „Gwiezdny pył” (K. Sienkiewicz)

Wykonawcy 
 Kuba Sienkiewicz - śpiew, gitara, wieloślad, komputer

Albumy muzyczne wydane w roku 2004